Philips Nederland is een in 1964 voltooide kantoortoren in het stadsdeel Woensel-Zuid in Eindhoven, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het gebouw is gelegen aan de Boschdijk en was tot 2001 het hoofdkantoor van Philips Nederland. Het gebouw was tot 1999 het hoogste kantoor- of woongebouw van Eindhoven, maar raakte die titel kwijt bij de oplevering van De Regent.

Binnen Philips stond het gebouw bekend onder de naam VB, waarbij de V verwijst naar kantorenpark Vredeoord en de letter B verwijst naar de straat waaraan het gebouw is gelegen: de Boschdijk.

Het gebouw werd 22 juli 2021 ingeschreven in het register van rijksmonumenten.

Zie ook 
 Lijst van hoogste gebouwen van Eindhoven

Externe links
 Alle hoogbouw in Eindhoven in Google Maps

Philips
Kantoorgebouw in Eindhoven